JGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Luke Air Force Base, Glendale / Phoenix (Arizona), Stati Uniti